«Кремлёвские куранты» — советский, историко-революционный, художественный фильм 1970 года, по одноимённой пьесе Николая Погодина. Сценарий для фильма написал сын Погодина — Олег Стукалов.

Сюжет 
Действие происходит в Советской России в 1920 году. Крупный в прошлом инженер-электротехник Забелин демонстративно торгует спичками в центре Москвы, у Иверских ворот. Более того, он не считает нужным скрывать свою неприязнь к новой власти. Все родственники и знакомые, да и сам Забелин, уверены, что его неминуемо «вот-вот заберут в ЧК».

За дочерью Забелина ухаживает комиссар Рыбаков. Во время визита Рыбакова в дом Забелина они ссорятся, после чего за Забелиным присылают машину, и он уверен, что его приехали арестовать. Но, оказывается, Забелина приглашают в Кремль, где с ним — правда, в присутствии председателя ВЧК Дзержинского — беседует В. И. Ленин и рассказывает о масштабном плане правительства по электрификации страны. Ленин предлагает Забелину включиться в работу над стратегически важным для Советской России проектом.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Виктор Георгиев
 Автор сценария: Олег Стукалов
 Оператор: Владимир Нахабцев
 Художник-постановщик: Юрий Кладиенко
 Художник по костюму: Валентин Перелётов
 Композитор: Андрей Эшпай
 Звукорежиссёр: Арнольд Шаргородский
 Комбинированные съёмки:
 оператор: Александр Ренков
 художник: Зоя Морякова

Технические данные 
 широкоэкранный, цветной, 2717 м, 99 мин.

См. также 
 Свет над Россией

Литература 
 ''Ливанов Б. — Куранты звучат с экрана)экранизации пьесы Н. Погодина «Кремлевские куранты») // Литературная газета, 3 декабря 1969. — с. 8

Ссылки 
 картина на сайте Мосфильма

Фильмы СССР 1970 года
Фильмы-драмы СССР
Исторические фильмы СССР
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Фильмы студии «Мосфильм»
Экранизации произведений Николая Погодина
Фильмы об Октябрьской революции
Фильмы:Персонаж:Феликс Дзержинский